Division II i fotboll 2003 var 2003 års säsong av Division II. Precis som föregående säsong bestod division II av sex stycken 12-lagsserier. Lag 1 i respektive serie gick vidare till Superettankval, lag 10 fick försöka kvala sig kvar i division II, medan lag 11-12 flyttades ned till division III 2004.

Serier

Förklaring

Norrland

Östra Svealand

N1: Sammanslagning av Essinge International FC (division II 2002) och Vasalunds IF (uppflyttad till division II 2003).

Västra Svealand

Östra Götaland

Västra Götaland

Södra Götaland

Kvalspel

Kval till Superettan

|}
Friska Viljor FC, Gais och IK Brage flyttas upp till Superettan 2004.

Kval till division II
Omgång 1
Mellan de tolv 2-placerade lagen i division III-serierna 2003.

|}

Omgång 2
Mellan de sex segrarna från omgång 1 och de sex 10-placerade lagen i division II.

|}
Kiruna FF, Skene IF, Tyresö FF, Karlskrona AIF och Ytterby IS kvarstår i division II 2004.
Carlstad United BK uppflyttad till division II 2004.
Strömtorps IF nedflyttad till division III 2004.

Källor

Fotboll i Sverige 2003
2003
Fotbollssäsongen 2003